Вейккаусліга 2018 — 88-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ГІК.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|31 жовтня/3 листопада 2018

|}

Статистика

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2018
Фінляндія
2018 у Фінляндії